Lgota steht für folgende Orte in Polen:
 Lgota, ein Dorf der Gmina Kłobuck, Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien
 Lgota (Tomice), ein Dorf der Gmina Tomice, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Lgota, ein Dorf der Gmina Trzebinia, Powiat Chrzanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Lgota Wielka, ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Ligota